Хаварівський — українське та польське прізвище.

 Хаварівський Богдан-Роман Васильович (1948—2016) — український архівіст, педагог, краєзнавець, громадсько-культурний діяч, літератор. 
 Хаварівський Володимир Васильович ( 1939) — український тележурналіст.
 Хаварівський Устим Богданович ( 1978) — український історик, громадсько-політичний діяч.

Українські прізвища
Польські прізвища